Louis I Du Guernier, dit « l'aîné » (1614-1659), peintre miniaturiste français ;
 Louis Du Guernier (1677-1716), graveur français ;
 Charles Guernier (1870-1943), personnalité politique française ;
 Eugène Guernier (1882-1973), historien français.